Colonial Square Ladies Classic 2014, kobiecy turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbył się między 7 a 10 listopada 2014 w Saskatoon. 

W rywalizacji wzięło udział 31 drużyn. W turnieju nie brała udziału obrończyni tytułów z 2013, Jennifer Jones. Pula nagród wyniosła 47 000 CAD.

Triumfowała szkocka drużyna Eve Muirhead, która w finale pokonała 5:4 Sherry Middaugh.



Kobiety

Drużyny

Runda A

Runda B

Runda C

Runda finałowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Zobacz też 
 World Curling Tour 2014/2015
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

World Curling Tour
2014 w curlingu